Banville bezeichnet
 die französische Gemeinde Banville im Département Calvados

Banville ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Banville (* 1970), französischer Jazzmusiker
 John Banville (* 1945), irischer Schriftsteller
 Melanie Banville (* 1987), kanadische Turnerin
 Théodore de Banville (1823–1891), französischer Dichter